

Communes 

 Lamarque : commune française, située dans le département de la Gironde
 Lamarque-Pontacq : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées

Personnalités 
 Alain Lamarque (1949-),
Avocat fiscaliste
 Éric Lamarque (1967-), universitaire français, expert du domaine bancaire
 Étienne Alexis Lamarque (1819-1899) : homme politique français
 François Lamarque (1753-1839) : homme politique français
 Georges Lamarque (1914 - 1944) : résistant français
 Jean Maximilien Lamarque (1770-1832) : militaire français
 Jean-Baptiste Théodore Lamarque d'Arrouzat (1762-1834) : militaire français
 Jean-François Lamarque (1944-), homme politique français
 Jenée LaMarque (1980-) : réalisatrice, scénariste, productrice et actrice américaine
 Louis Lamarque (1912-1991), peintre et graveur français
 Philippe Lamarque (18..-1894), chansonnier et auteur dramatique français
 Yves Lamarque (1967-) : rameur d'aviron français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme